Pollard– moneta
 Miejscowości w USA
 Pollard – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Escambia
 Pollard – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Gminy w USA
 Pollard (ang. Pollard Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay